Stemonurus är ett släkte av järneksväxter. Stemonurus ingår i familjen Stemonuraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Järneksordningen
Stemonurus